A Copa das Nações Árabes de 2002, disputada no Kuwait pela segunda vez, foi a oitava edição da Copa das Nações Árabes. A Arábia Saudita conquistou o bicampeonato em sequência da competição.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fases finais

Semi-finais

Final

Campeão

Ligações externas
Detalhes no site da RSSF
Mais detalhes

Copa Árabe da FIFA
2002 no futebol